Used kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Used (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Used (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar